BRD Năstase Ţiriac Trophy 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu BRD Năstase Ţiriac Trophy rozgrywany w dniach 21–27 kwietnia 2014 roku w Bukareszcie na kortach ziemnych o puli nagród 426 605 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Rumunii